Gary Hall peut désigner :
 Gary Hall Sr. (1951-), nageur américain, médaillé olympique ;
 Gary Hall Jr. (1974-), nageur américain, médaillé olympique, fils de Gary Hall Sr.